Cavaleiro Andante pode referir-se ao cavaleiro medieval, ou a:

 Cavaleiro Andante, um álbum do rapper brasileiro Gabriel, o Pensador
 Cavaleiro Brilhante (ou Cavaleiro Andante, Shining Knight no original), um personagem da DC Comics
 Cavaleiro Andante (revista), uma revista portuguesa de banda desenhada

Desambiguação